Holcomb (Missouri)
Holcomb (Kansas)

Desambiguações de topônimos